Puget-Rostang, commune française du département des Alpes-Maritimes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
 Rostang d'Arles (?-913), archevêque d'Arles (870-913).
Joseph « Jo » Rostang (1924-1991), chef cuisinier triplement étoilé de la Bonne Auberge à Antibes.